Девятнадцатая поправка к Конституции США (1920)

См. также